

Добрий Дол () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Добрий Дол () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Трекляно.
 Добрий Дол () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Лом.
 Добрий Дол () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.